Termenul „Rothenburg” se poate referi la:
Localități
 Rothenburg ob der Tauber, oraș în districtul Ansbach, Germania
 Rothenburg (Saale), comună în Saxonia-Anhalt, Germania
 Rothenburg/O.L., oraș în districtul Görlitz, Germania
 Rothenburg an der Oder, denumirea germană a orașului Czerwieńsk, Polonia
 Rothenburg, comună în cantonul Lucerna, Elveția

Toponime germane